Silea bezeichnet:

 Silea (Treviso), eine Gemeinde der Provinz Treviso, Italien
 Silea (Vâlcea), ein Dorf im Kreis Vâlcea, Rumänien